Snoj ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Snoj (1923–1994), jugoslawisch-kroatischer Handballtrainer, -schiedsrichter, -funktionär und Autor
 Luka Snoj (* 1990), professioneller 3x3-Basketball-Spieler